Austropsocus är ett släkte av insekter. Austropsocus ingår i familjen Pseudocaeciliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stövsländor
Austropsocus